Osoby o tym nazwisku:
 Konstanty Laidler – polski chemik
 Piotr Laidler – polski biochemik
 Paweł Laidler – polski prawnik i politolog